Vert kan syfta på:
 Vert, Landes
 Vert, Yvelines
 Le Vert
Tinkturen grön i engelsk heraldik, se tinktur